George Armstrong (1930–2021) kanadai jégkorongozó
 George Armstrong (1944–2000) angol labdarúgó, edző